Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, een agentschap van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 Rode Vakbewegingsoppositie, een voormalige Nederlandse communistische vakbond
 Het Russische Verre Oosten, oostelijkste gedeelte van Rusland
 Een reglement van orde, bijvoorbeeld het Reglement van Orde van de Tweede Kamer